Diefenbach kan syfta på:

 Diefenbach, Bernkastel-Wittlich – en kommun i Landkreis Bernkastel-Wittlich, Tyskland
 6059 Diefenbach – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Karl Wilhelm Diefenbach (1851–1913), en tysk symbolistisk konstnär och samhällsdebattör
 Lorenz Diefenbach (1806–1883), en tysk språkforskare och författare